Puchar Ukrainy w futsalu kobiet () – cykliczne rozgrywki piłkarskie na Ukrainie. Utworzone w 1995 roku i zarządzane przez Asocjację Futsalu Ukrainy (AFU), a wcześniej przez Ukraiński Związek Piłki Nożnej (FFU) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich (zarówno amatorskich, jak i profesjonalnych).

Historia 
W listopadzie 1995 roku po raz pierwszy odbyły się rozgrywki o Puchar Ukrainy w futsalu wśród kobiecych drużyn, w których kluby zajęły następujące miejsca:
 1. Unisport Kijów
 2. Biłyczanka Kociubyńskie
 3. Minora Czerkasy
 4. Łada Kijów

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Ukrainy na podium oficjalnie stawało w sumie 14 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Biłyczanka-NPU, która zdobyła 10 Pucharów.

Stan na 31.05.2021.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Ukrainy w futsalu kobiet
 Ekstra-liha Futsalu
 Puchar Ukrainy w futsalu
 Superpuchar Ukrainy w futsalu
 Superpuchar Ukrainy w futsalu kobiet

Przypisy

Bibliografia 
  
 Strona Asocjacji Futsalu Ukrainy 
 Informacja o rozgrywkach futsalowych na Ukrainie 
 

Rozgrywki w futsalu kobiet na Ukrainie